La rue Tavernier peut désigner :

 la Rue Tavernier, une rue du 1 arrondissement de Lyon.
 la Rue Tavernier, une rue de Toulouse.

Notes et références